Oberliga 2006/07 bezeichnet:

 Fußball-Oberliga 2006/07
 Fußball-Oberliga Baden-Württemberg 2006/07
 Fußball-Oberliga Hessen 2006/07
 Fußball-Oberliga Nord 2006/07
 Fußball-Oberliga Nordost 2006/07
 Fußball-Oberliga Nordrhein 2006/07
 Fußball-Oberliga Südwest 2006/07
 Fußball-Oberliga Westfalen 2006/07 
 Eishockey-Oberliga 2006/07
 Eishockey-Oberliga (Österreich) 2006/07
 Handball-Oberliga Sachsen 2006/07